Chamberlain este o funcție oficială și un nume propriu, originar din Anglia, Marea Britanie, care se pot referi la:

 Chamberlain (funcție), vezi  Chamberlain, oficialul responsabil cu administrarea gospodăriei unui suveran sau a unei alte persoane nobile.

Oameni 
 Chamberlain (nume de familie)
Neville Chamberlain (1869–1940), prim ministru britanic, care a condus Marea Bitanie la izbucnirea celui de-al doilea război mondial.

Locuri 
 Chamberlain Square în Birmingham, , Regatul Unit,
 Chamberlains, Newfoundland și Labrador, provincia , ,
 Chamberlain, Ontario, Canada,
 Chamberlain, Saskatchewan, Canada,
 Chamberlain Basin, comitatul Custer, statul Idaho, ,
 D.S. Chamberlain Building, clădire consemnată pe listată lista  National Register of Historic Places, aflată în comitatul Polk, statul Idaho, Statele Unite.
 Chamberlain, South Dakota,  statul , Statele Unite și
 Chamberlain, Uruguay, 

Nume proprii